|-
| 183701 - ||  || 21 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183702 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183703 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183704 - ||  || 20 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183705 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183706 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183707 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183708 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183709 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183710 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183711 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183712 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183713 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183714 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183715 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183716 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183717 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183718 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183719 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183720 - ||  || 18 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183721 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183722 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183723 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183724 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183725 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183726 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183727 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183728 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183729 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183730 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183731 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183732 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183733 - ||  || 21 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183734 - ||  || 22 decembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 183735 - ||  || 23 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183736 - ||  || 23 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183737 - ||  || 23 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183738 - ||  || 23 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183739 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183740 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183741 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183742 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183743 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183744 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183745 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183746 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183747 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183748 - ||  || 29 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 183749 - ||  || 16 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183750 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183751 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183752 - ||  || 29 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 183753 - ||  || 12 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183754 - ||  || 12 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183755 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183756 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183757 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183758 - ||  || 14 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183759 - ||  || 15 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183760 - ||  || 15 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183761 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183762 - ||  || 15 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183763 - ||  || 12 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183764 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183765 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183766 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183767 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183768 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183769 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183770 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183771 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183772 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183773 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183774 - ||  || 18 ianuarie 2004 ||  || 
|-
| 183775 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183776 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183777 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183778 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183779 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 183780 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183781 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183782 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183783 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183784 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183785 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183786 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183787 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183788 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183789 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183790 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 183791 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 183792 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 183793 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 183794 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 183795 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 183796 - ||  || 20 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183797 - ||  || 20 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183798 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183799 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183800 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-